Ritratto di Jeanne Hébuterne – dipinto di Amedeo Modigliani del 1918
 Ritratto di Jeanne Hébuterne – dipinto di Amedeo Modigliani del 1919
 Ritratto di Jeanne Hébuterne di profilo – dipinto di Amedeo Modigliani del 1918
 Ritratto di Jeanne Hébuterne in abiti scuri – dipinto di Amedeo Modigliani del 1918